Bass Lake  peut faire référence à :

Villes, towns, townships et secteurs non constitués en municipalité 
 Bass Lake (Californie), un census-designated place dans le comté de Madera en Californie
 , un secteur non constitué en municipalité dans le comté de Madera en Californie
 Bass Lake, un census-designated place en Indiana
 Bass Lake, un secteur non constitué en municipalité près du township Wirt dans le Minnesota
 Bass Lake, town dans le comté de Sawyer dans le Wisconsin
 Bass Lake, town dans le comté de Washburn dans le Wisconsin

Lacs

Canada 
 Bass Lake, plusieurs lacs en Ontario qui portent ce nom

États-Unis 
 Bass Lake, un réservoir dans la forêt nationale de Sierra
 Bass Lake, un lac artificiel à Holly Springs en Caroline du Nord
 Bass Lake, à Bass Lake en Indiana
 Bass Lake, dans la ville d'Ely dans le Minnesota
 Bass Lake, dans le comté de Faribault dans le Minnesota
 Bass Lake, dans le comté de Mahnomen dans le Minnesota
 Camp Bass Lake, un camp scout près de Whitehall dans le Michigan

Homonymie de toponyme